Guard (American football), verdediger van de quarterback bij American en Canadees football
Verdediger (basketbal)
Verdediger (hockey)
Verdediger (voetbal)
Verdediger (ijshockey)